Makay Sándor (Budapest, 1931. szeptember 11. – 2016. december 19.) Gobbi Hilda-díjas és Aase-díjas magyar színész.

Életpályája 
Pályára kerüléséről nyilatkozta 1960-ban, amikor színészi státuszba került: 

Pályáját csoportos szereplőként 1958-ban a kaposvári Csiky Gergely Színház kórusában kezdte. 1960-tól színművész. 1962-től a Miskolci Nemzeti Színház, 1972-től a József Attila Színház társulatának tagja. 1987-től a Budapesti Operettszínház művésze volt. 1992-től szabadfoglalkozású szí­nművész volt. Vendégként játszott a székesfehérvári Vörösmarty Színház, a Békéscsabai Jókai Színház, a tatabányai Jászai Mari Színház, a Karinthy Színház, az Akropolisz Szabadtéri Szí­npad, a Budapesti Kamaraszí­nház, a Soproni Petőfi Színház és a Pesti Magyar Színház előadásaiban. 

1987–1991 között a Fővárosi Operett Színház Stúdiójának színészképző tanára volt.

Kiválóan rajzolt karikatúrákat. Általában művészekről, szeretett pályatársairól készített portrékarikatúrákat. Első karikatúráját még a Budapest Csokoládégyárban készítette, mint cukorfőző, egy kevésbé kedvelt főnökéről. Az elkészült rajzot kiragasztotta az ebédlő falára. Az esetből persze botrány lett, de az igazgató felismerte tehetségét és kinevezte a gyár dekorációsának…  

Karikatúrái díszítették a József Attila Színház, valamint sokáig a Miskolci Nemzeti Színház klubját is. Karikatúráiból több alkalommal kiállítást is rendeztek.

Arról, hogy hogyan készültek a portrékarikatúrái az alábbiakat mondta:

2016. december 19-én hunyt el, 85 éves korában.

Családja 
Felesége: Lengyel Annamária, balettművész volt, Gyermekei: Ilona (1957), Andrea (1967).

Díjai, elismerései 
 Aase-díj (2003)
 Gobbi Hilda-díj (2009)

Emlékezete 
2022-ben, Halászteleken, utcát neveztek el Makay Sándorról.

Színházi szerepei

Filmjei

Játékfilmek

Tévéfilmek, televíziós sorozatok

Szinkronszerepei

Filmek

Filmsorozatok

Sorozatok

Rajz- és animációs filmek

Rajzfilm- és animációs sorozatok

Jegyzetek

Források 
 
 
 
 
 
 Magyar Színház

További információk 
 
 
 
 

1931-ben született személyek
2016-ban elhunyt személyek
Budapesten született személyek
Magyar színészek
Magyar szinkronszínészek
Aase-díjasok
Gobbi Hilda-díjasok